Гольшифте́ Фарахани́ (, род. 10 июля 1983 в Тегеране) — иранская актриса театра и кино, дочь режиссёра Бехзада Фарахани и сестра актрисы Шагайе Фарахани.

Гольшифте Фарахани начала играть в театре в возрасте шести лет, а в 14 снялась в первом фильме и сразу же получила звание лучшей актрисы на Тегеранском кинофестивале «Фаджр». С тех пор она снялась ещё в 15 фильмах, практически все из которых получили награды на различных кинофестивалях. Один из последних фильмов, «Сантури», где она снялась в роли жены главного героя — музыканта, пристрастившегося к наркотикам, стал пиком её популярности, при том, что в массовый показ фильм до сих пор не вышел.

Кроме работы в кино, Фарахани является активисткой природоохранного движения.

Фильмография

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 Блог Гольшифте Фарахани
 https://www.instagram.com/golfarahani/

Актрисы Ирана
Родившиеся в Тегеране